Lens is een plaats en gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 4000 inwoners. Lens ligt halverwege op de steenweg van Bergen naar Aat (Ath). In de gemeente ligt het bos Bois de la Provision.

Kernen 
De dorpskern van Lens ligt langs de Oostelijke Dender. Naast Lens zelf, liggen in de gemeente nog de deelgemeentes Bauffe, Cambron-Saint-Vincent, Lombise en Montignies-lez-Lens.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Lens

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen